Ги Люсьен Мишель Ландель (; 7 июля 1990, Конакри, Гвинея) — гвинейский футболист, полузащитник турецкого клуба «Гиресунспор».

Карьера

Клубная карьера 
Начал карьеру в клубе «Атлетико де Колеа» из своего родного города Конакри.

В 2008 году переехал во Францию, заключив контракт с «Ле-Маном».

20 декабря 2009 года дебютировал за основную команду, выйдя на замену во втором тайме игры с «Лиллем». 3 мая 2013 года Ги-Мишель отметился первым забитым мячом.

В 2013 году, после объявления «Ле-Мана» банкротом, Ландель покинул клуб и заключил соглашение с турецким «Ордуспором». Первую игру в Турецкой Первой лиге провёл 19 августа, отметившись дублем в ворота «Аданаспора». Всего за первый сезон полузащитник провёл 37 матчей и забил 9 мячей.

12 января 2015 года Ландель перешёл в «Генчлербирлиги», выступающий в Турецкой Суперлиге. 8 февраля 2015 года полузащитник провёл дебютную игру с «Бурсаспором». 7 марта Ги-Мишель отметился дублем в ворота «Кайсери Эрджиесспор».

Карьера в сборной 
Ландель дебютировал за сборную Гвинеи в 2013 году в отборочной встрече к Чемпионату мира 2014 со сборной Зимбабве. 25 мая 2014 года полузащитник отметился первым забитым мячом, сравняв счёт в матче со сборной Мали.

Ги-Мишель был включён в заявку сборной Гвинеи для участия в Кубке африканских наций 2015. На турнире в Экваториальной Гвинее полузащитник не принял участие ни в одном из 4 матчей своей команды.

Примечания 

Футболисты Гвинеи
Игроки сборной Гвинеи по футболу
Игроки ФК «Ле-Ман»
Игроки ФК «Ордуспор»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Гиресунспор»